Сулко́вский — польская фамилия. Сулковские — дворянский род.

Известные носители 
 Сулковский, Август Казимир (1729—1786) — государственный и военный деятель Речи Посполитой, 2-й Князь Бельско-Бялы.
 Сулковский, Александр-Юзеф (1695—1762) — польский аристократ и саксонский политик, 1-й Князь Бельско-Бялы.
 Сулковский, Антоний (1735—1796) — польский государственный деятель.
 Сулковский, Антоний Павел (1785—1836) — польский военный деятель, 4-й ординат Рыдзынский, дивизионный генерал и генерал-адъютант.
 Сулковский, Борис Иосифович (1881—неизвестно) — украинский военачальник, полковник Армии УНР.
 Сулковский, Максимилиан (1816—1848) — польский аристократ из рода Сулковских герба «Сулима».
 Сулковский, Фёдор Владимирович (1894—1937) — советский партийный и государственный деятель.
 Сулковский, Франтишек (1733—1812) — польский военный и государственный деятель, 4-й ординат Бельско-Бялы.
 Сулковский, Юзеф (1773—1798) — польский офицер, адъютант Наполеона Бонапарта.
 Сулковский, Ян Непомуцен (1777—1832) — польский аристократ, 5-й ординат на Бельско-Бяле (1812—1832).
 Сулковский, Людвик Ян Непомуцен (1814—1879) — польский аристократ, 6-й ординат на Бельско-Бяле.

Примечания